Pasinetti ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Pasinetti (1911–1949), italienischer Filmschaffender
 Luigi L. Pasinetti (1930–2023), italienischer Ökonom